Hedvall ist der Nachname von:

 Åke Hedvall (1910–1969), schwedischer Diskuswerfer
 Johan Arvid Hedvall (1888–1974), schwedischer Chemiker
 Thyra Hedvall (1911–2004), schwedische Badmintonspielerin